

Fumetto 
Havok – personaggio Marvel Comics

Informatica 
Havok – kit di sviluppo software per motori fisici

Musica 
Havok – gruppo musicale statunitense
Davey Havok – cantante statunitense

Wrestling 
 Havok – ring name di John Parsonage

Pagine correlate 
Havoc (disambigua)